Dutchess steht für:
 Dutchess County, County im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 The Dutchess, Debütalbum der US-amerikanischen Sängerin Fergie

Siehe auch:
 Duchess (Begriffsklärung)